Švýcarská hokejová liga - sezóna 2010/2011. Vítězem se stal tým HC Davos.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out

1. kolo
 EHC Biel - HC Ambrì-Piotta 4:2 na zápasy
 HC Lugano - Rapperswil-Jona Lakers 4:0 na zápasy

2. kolo
 Rapperswil-Jona Lakers - HC Ambrì-Piotta 4:2 na zápasy

Baráž
 HC Ambrì-Piotta (poslední z play out) - EHC Visp (vítěz Nationalligy B) 4:1 na zápasy

HC Ambrì-Piotta se udržela.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011